Hrvatska
 Čađavac (Velika Pisanica), naselje u općini Velika Pisanica

BiH
 Čađavac (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko